Krauss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Ferdinand Friedrich von Krauss
 Hermann August Krauss